Schneckenklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen einige Bachtäler in Baden-Württemberg:

 Schneckenklinge, Talname des Schneckenklingenbachs, rechter Zufluss des Hirschbachs (zur Sall) in Kleinhirschbach, Stadt Neuenstein, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Schneckenklinge (Holderbach), linke Bachklinge zum Holderbach (zur Jagst) bei Unterregenbach, Stadt Langenburg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Schneckenklinge (Goldbach), rechte Bachklinge zum Goldbach (zur Schwippe) just vor Sindelfingen, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Schneckenbach
 Schneckengraben